Скали́стые (ска́льные) дама́ны, или пусты́нные дама́ны (), — род плацентарных млекопитающих из семейства дамановых отряда даманов. Включает современного капского дамана (Procavia capensis) и по меньшей мере два вымерших вида. Представители рода демонстрируют высокую морфологическую изменчивость, ставшую причиной выделения ещё некоторых видов, валидность которых теперь подвергается сомнению.

Филогения и систематика 

По данным сайта Paleobiology Database, на июль 2020 год в род включают следующие виды:

 
  
  
   — возможный младший синоним P. capensis;
   — возможный младший синоним P. capensis;
   —  указывает вид в качестве младшего синонима P. transvaalensis.

Кладограмма согласно Martin, 2005:

Примечания 

Даманы
Млекопитающие Африки
Млекопитающие Азии
Роды млекопитающих